Палу има више значења:
 Палу (Болцано)
 Палу (Падова)
 Палу (Сондрио)
 Палу (Тренто)
 Палу (Верона)
 Палу (Виченца)